Македонские номерные знаки транспортного средства состоят из двух букв, обозначающих область, чисел из 4 цифр и 2-буквами (например, SK 2345 мг). Есть синяя область на левой стороне с международным регистрационным кодексом транспортного средства для Македонии — NMK.

Стандартные измерения номерного знака составляют 520 × 110 мм.

Коды

Македонский номерной знак транспортного средства кодируется муниципалитетами в английском алфавитном порядке.

Критика

Новые автомобильные номера были раскритикованы несколькими экспертами по дизайну и македонской общественности, которые настаивают на том, чтобы использовать гибридный алфавит из кириллических и латинских букв. Расположение кода страны «МК», из-за того, что оно расположена внизу, также подверглось критике. Из-за спора по названию страны греческие пограничники прикрывают код «МК» на македонских автомобильных номерах этикеткой, указывая на греческом и английском языке "Признанная Грецией Бывшая югославская республика Македония.

Ссылки 

Северная Македония
Транспорт в Северной Македонии